О́ливер По́хер (; 18 февраля 1978, Ганновер) — немецкий телеведущий, комик. Некоторое время являлся руководителем футбольной команды Занзибара.

Биография 
Рос в семье свидетелей Иеговы и разносил по домам журналы «Пробудитесь!» и «Сторожевая башня». Впоследствии ушел из данной организации. После учёбы на страховщика стал заниматься модераторством и юмором.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Sternenfänger
 Oliver Pochers Moderatoren-Website bei Viva
 Сайт rent a Pocher от Pro Sieben
 Oliver Pocher Tour 2005
 Фан-сайт и форум

Телеведущие Германии
Стендап-комики Германии
Комики Германии
Персоналии:Свидетели Иеговы